Арам Роландович Хамаян (7 ноября 1991 года) — российский самбист, призёр чемпионата России по боевому самбо, кандидат в мастера спорта России. Более 10 лет тренируется под руководством Олега Угрюмова. Студент факультета физической культуры и спорта педагогического института Южного Федерального университета. Боец смешанных единоборств.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боевому самбо 2013 года — ;

Статистика боёв

Ссылки 
 
 
 

Самбисты России
Кандидаты в мастера спорта России
Бойцы смешанных единоборств России